Chill hace referencia a varios artículos:

Música
Chill out, género musical contemporáneo que engloba a gran cantidad de vertientes dispares
Flamenco Chill, subgénero musical derivado de la fusión del flamenco y downtempo
Chill (canción), segundo sencillo de la banda estadounidense de rock alternativo The Rasmus
Zombies on your lawn (canción), canción hecha por laura shigiara para *Plants vs Zombies, juego tower defense

Además
Joe Chill, personaje ficticio de DC Comics, perteneciente a la serie Batman
Chill Wills, actor estadounidense
Wind Chill, película de terror 
Fiestas en Calle Fuencarral, 17 Fiestas post-after post-MalaMala celebradas en Madrid, donde el anfitrión es John Kylven.